XKA steht für:
 Arden XKA, deutscher Pkw der Arden Automobilbau
 Flugplatz Kantchari (IATA-Code), Flugplatz von Kantchari, Burkina Faso

xka steht für:
 Kalkoti (ISO-639-3-Code), dardische Sprache

Abkürzung